— аниме, созданное студией Brain's Base под руководством режиссёра Кунихико Икухары. Трансляция в Японии началась 8 июля 2011 года.

Сюжет 
Школьница Химари Такакура и её старшие братья Камба и Сёма отправляются в океанариум, чтобы посмотреть на пингвинов: братья решили порадовать смертельно больную Химари, которой осталось жить всего несколько месяцев, и устроить ей «день исполнения желаний». Сёма покупает сестре шляпу в форме пингвина. В тот же день Химари умирает в больнице, однако чудесным образом воскресает: в неё вселяется дух, обитавший в пингвиньей шляпе. За продление жизни Химари он просит её братьев найти некий «пингвиний барабан» и даёт им в помощь трёх странных пингвинов, которых никто кроме них не видит. Братья начинают поиски барабана.

Список серий

Примечания

Ссылки 
 

Brain’s Base